Barthe, piccolo comune francese nel dipartimento degli Alti Pirenei, regione Midi-Pirenei
 Barthe (territorio), denominazione della Guascogna e dei Paesi baschi (dal guascone barta) di pianure alluvionali e inondabili lungo corsi d'acqua.
Barthe, piccolo fiume tedesco (35 km c.a.) che scorre nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore.
portano inoltre il nome "Barthe":
La Barthe-de-Neste, comune francese nel dipartimento degli Alti Pirenei, regione Midi-Pirenei;
Cantone di La Barthe-de-Neste, divisione amministrativa dell'Arrondissement di Bagnères-de-Bigorre;

Pagine correlate
Barth (disambigua)
Bartha
Barthes